Merenguero puede referirse a:
Al comerciante que vende merengues se le llama merenguero.
Al cantante de merengue.
Al luchador profesional Jesús Castillo Jr. que luchó bajo el nombre de El Merenguero.